CFM International, empresa fabricant de motors d'aviació turboventiladors
 Centre de formació missionera, centre de preparació per als missioners de l'Església Mormona
 Mosaic filtre de color (del seu nom en anglès Color Filter Mosaic), filtre dels sensors d'imatge de les càmeres digitals
 Peu cúbic per minut (del seu nom en anglès Cubic Feet per Minute), unitat de mesura per al cabal hidràulic en el sistema anglosaxó
 .cfm també és l'extensió dels arxius creats amb ColdFusion Markup Language